Александр Витальевич Щегловский (18 июля 1963 — 28 февраля 2015, Винтерберг, Германия) — советский и российский тренер по бобслею, заслуженный тренер России.

Биография 
Мастер спорта СССР по бобслею, призер всесоюзных соревнований. Чемпион СССР по американскому футболу.

С 2006 г. — тренер сборной команды Москвы, с 2007 г. — тренер сборной команды России по бобслею. За это время подготовил победителей и призеров чемпионатов мира среди юниоров (2008—2011 гг.), Кубков Европы, чемпионатов и первенств России, призеров Кубков мира.

Похоронен на Химкинском кладбище.

Семья  
Супруга — Коновалова Мария Александровна, род. 1976 г. Сын — Щегловский Александр Александрович, род. 1990 г. Дочь — Щегловская Полина Александровна, род. 2012 г. Младший брат — Павел Витальевич Щегловский (род. 1972) — бобслеист и тренер по бобслею.

Награды и звания 
 Заслуженный тренер России. Награждён медалью ордена за заслуги перед Отечеством I степени (2015).

Ссылки 
 http://tass.ru/sport/1799492
 http://infosport.ru/news/08-03-2015-federatsiya-bobsleya-okr-i-minsport-rossii-pomogayut-seme-aleksandra-scheglovskogo

Тренеры по бобслею России
Похороненные на Химкинском кладбище